Le terme propulsion électrique peut désigner :
 la propulsion électrique des engins spatiaux ;
 la propulsion électrique des navires ;
 la propulsion électrique des véhicules terrestres.